Gobelet peut signifier :
 un gobelet, récipient à boire cylindrique, plus haut que large, sans anse et généralement sans pied ;
 un gobelet jetable, récipient à boire destiné à être jeté après son unique utilisation ;
 un gobelet en carton, récipient à boire jetable fait de carton ;
 un gobelet en plastique, récipient à boire jetable fait de plastique ;
 un gobelet réutilisable, alternative aux gobelet jetable utilisé dans certains grands événements publics ;
 les gobelets de Vicarello, quatre gobelets d'argent du   énumérant les étapes et les distances d'un itinéraire allant de Gadès à Rome ;
 un gobelet, objet utilisé par les prestidigitateurs et escamoteurs ;
 un gobelet, cristal pyramidal à base hexagonale produit par givrage de la vapeur d'eau ;
 un gobelet (ou Umbilicus rupestris), espèce de plante succulente saxicole.
 un gobelet est une forme de taille de la vigne.

Depuis le 1 Janvier 2020, le gobelet en plastique est interdit à cause de son usage unique et de son impact environnemental. Le gobelet réutilisable en carton est donc une excellente alternative et permet de réduire son empreinte écologique.